Браян Стийн Нилсен е датски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 66 мача за националния отбор на Дания.

Външни препратки 
 National Football Teams

Датски футболисти
Футболисти на Фенербахче